Campionato sovietico di calcio 1936 (primavera)
 Campionato sovietico di calcio 1936 (autunno)